Plusieurs odonymes portent le nom de rue Du Couëdic en mémoire de Charles Louis du Couëdic :
 La rue Du Couédic à Paris (avec un « e » accent aigu) ;
 La rue Du Couëdic à Nantes (avec la graphie traditionnelle).